Fröhling ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Wittkamp-Fröhling (* 1946), deutsche Bildhauerin
 Edward Fröhling (* 1975), deutscher Theologe
 Friedrich Fröhling (1903–1984), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester, Generalsekretär des Raphalswerkes
 Fritz Fröhling (1913–1967), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Redakteur 
 Heike Fröhling (* 1971), deutsche Schriftstellerin
 Johann Friedrich Fröhling (1878–1952), deutscher Politiker (BVP)
 Ralf Fröhling (* 1944), deutscher Sportfunktionär
 Torsten Fröhling (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulla Fröhling (* 1945), deutsche Autorin
 Werner Fröhling (1907–nach 1943), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)
 

Siehe auch:
 Fröling